El nombre Manuel de Castro puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel de Castro del Castillo y Padilla (n. 1573), conquistador español que fundó la ciudad boliviana de Oruro.
 Manuel de Castro (f. 1712), pintor barroco español que fue discípulo de Claudio Coello.
 Manuel de Castro Alonso, prelado español que llegó a ser obispo de Jaca (1913-1920), de Segovia (1920-1928) y arzobispo de Burgos.
 Manuel de Castro (1896-1970), escritor y periodista uruguayo.